Gotcha! steht für:
 Gotcha! – Ein irrer Trip, eine US-amerikanische Actionkomödie von Jeff Kanew aus dem Jahr 1985.
 Gotcha! (Computerspiel), ein Videospiel von Sixteen Tons Entertainment

Siehe auch:
 Gotcha